Le patronyme Dubut est porté par
 Antoine Dubut, peintre français du 
 Berthe Dubut (1894-1983), sculptrice française
 Charles-Claude Dubut (c. 1687-1742), sculpteur et plâtrier français
 Frédéric Guillaume Dubut (1711, Berlin - 1779, Dantzig), sculpteur français
 Guillaume Dubut, peintre sur verre français du 
 Jacqueline Dubut, aviatrice française et première pilote de ligne
 Jean-Louis Dubut de Laforest (1853-1902), écrivain français
 Jeanne Dubut (1889-1972), peintre française
 Louis-Ambroise Dubut (1769-1846), architecte français